Джонні Пірсон (; 21 липня 1925, Вінніпег — 16 квітня 2021) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1943 року.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 13 років, провів, захищаючи кольори команди «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 594 матчі в НХЛ, включаючи 49 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1950, 1951.

Статистика

Посилання 
 

Уродженці Вінніпега
Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ
Випускники університету Макгілла
Американські спортивні коментатори